Desa Ujunggebang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Ujunggebang (administrativ by i Indonesien, lat -6,60, long 108,35), Jawa Barat, 
 Desa Ujunggebang (administrativ by i Indonesien, lat -6,27, long 107,93), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar